Pojo ou POJO peut signifier :
 Pojo, localité du département de Cochabamba en Bolivie, située dans la Province de Carrasco.
 POJO, acronyme de Plain Old Java Object, lié au langage informatique Java.